Ulusu bezeichnet:

 eine Aldeia im osttimoresischen Suco Matahoi, siehe Matahoi

Ulusu ist der Familienname folgender Personen:

 Bülend Ulusu (1923–2015), türkischer Admiral und Ministerpräsident
 Nesrin Ulusu (* 1974), türkische (alevitische) Musikerin